Айн-Млила () — город на северо-востоке Алжира, на территории вилайета Умм-эль-Буаги. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части вилайи, на территории горного массива Орес, на высоте 772 метров над уровнем моря.
Айн-Млила расположена на расстоянии приблизительно 325 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 88 441 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Телергма.

Примечания 

Города Алжира